Ба́харев — російське прізвище.

Відомі носії:
 Бахарев Олексій Олександрович (*1976) — український та російський футболіст, тренер.
 Бахарев В'ячеслав Володимирович (*1973) — російський футболіст, легіонер одеського «Чорноморця».
 Бахарєв Роман Сергійович (*1981) - український музикант, лідер гурту Bahroma.

Див. також 
 4011 Бахарев — астероїд головного поясу, відкритий 28 вересня 1978 року.